

Geografia 

Aldeanueva de Barbarroya – comune della provincia di Toledo
Aldeanueva de Ebro – comune della provincia di La Rioja 
Aldeanueva de Figueroa – comune della provincia di Salamanca
Aldeanueva de Guadalajara – comune della provincia di Guadalajara
Aldeanueva de la Serrezuela – comune della provincia di Segovia
Aldeanueva de la Sierra – comune della provincia di Salamanca
Aldeanueva de la Vera – comune della provincia di Cáceres
Aldeanueva de San Bartolomé – comune della provincia di Toledo
Aldeanueva de Santa Cruz – comune della Provincia di Avila
Aldeanueva del Camino – comune della provincia di Cáceres
Aldeanueva del Codonal – comune della provincia di Segovia